Sabrina – angielskie imię żeńskie
 Sabrina Online – główna bohaterka komiksu internetowego pod tym samym tytułem
 Sabrina Salerno – włoska piosenkarka Italo disco
 Sabrina (właśc. Maria Teresa Villa-Lobos) – portugalska piosenkarka
 Sabrina – celtycka bogini rzeki Severn
 Sabrina – film z 1954 r. w reżyserii Billy'ego Wildera, w którym wystąpili Humphrey Bogart, Audrey Hepburn i William Holden
 Sabrina – film z 1995 r. w reżyserii Sydneya Pollacka, w którym wystąpili Harrison Ford, Julia Ormond i Greg Kinnear
 Sabrina, nastoletnia czarownica – serial komediowy na podstawie serii komiksów o Sabrinie Spellman
 Sabrina, nastoletnia czarownica – pierwszy film o nastoletniej czarownicy o imieniu Sabrina
 Sabrina, nastoletnia czarownica – film animowany z 2002 roku wytwórni DIC Entertainment
 Sabrina jedzie do Rzymu – drugi film o nastoletniej czarownicy o imieniu Sabrina
 Sabrina – Podwodna przygoda – trzeci film o nastoletniej czarownicy o imieniu Sabrina
 Sabrina – serial animowany oparty na serialu aktorskim o tej samej nazwie
 Chilling Adventures of Sabrina